Луньевка — топоним

 Луньевка — посёлок в Пермском крае
 Луньевка — река в Пермском крае